Lafayette Hill steht für:

 Lafayette Hill (Kalifornien), Ort im Nevada County, Kalifornien
 Lafayette Hill (Pennsylvania), Gemeindefreies Gebiet im Montgomery County, Pennsylvania